Railroad Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Railroad Avenue Historic District (Alabama), ID-Nr. 84000640
 Railroad Avenue Historic District (Arizona), ID-Nr. 87000751
 Railroad Avenue Historic District (New Mexico), ID-Nr. 79001551